Можарское может означать:

 Можарское — пересыхающее бессточное солёное озеро в Черноземельском районе Калмыкии
 Можарское — пересыхающее бессточное солёное озеро в Черноземельском районе Калмыкии
 Можарское — озеро в Красноярском крае
 Можарское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России